Елем () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор, округ Авен-сюр-Ельп
 Елем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, департамент Нор, округ Валансьєнн